Mosque and mausoleum of Qaytbay (arabiska: مسجد وتربة  قايتباي, مسجد وتربة قائت باي, franska: Masǧid wa-turbaẗ Qāytbāy, Mosquée funéraire du sultan Kâïtbâï, Mosquée sépulcrale de Kaïtbay, Madrasa Kaitbay, Qāʾit Bāy, Mosquée de Qâïtbâï, Mosquée sépulcrale de Qaïtbay, engelska: Masjid wa-turbah Qāytbāy) är ett monument i Egypten.   Det ligger i guvernementet Kairo, i den norra delen av landet, i huvudstaden Kairo. Mosque and mausoleum of Qaytbay ligger  meter över havet.

Terrängen runt Mosque and mausoleum of Qaytbay är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Mosque and mausoleum of Qaytbay. Runt Mosque and mausoleum of Qaytbay är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Kairo,  km nordväst om Mosque and mausoleum of Qaytbay. Trakten runt Mosque and mausoleum of Qaytbay är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Kairo (guvernement)